Pedreira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedreira (ort), São Paulo, 
 Pedreira (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Pedreira (freguesia i Portugal, Porto), Felgueiras, 
 Pedreira (freguesia i Portugal, Santarém), Tomar, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar